Der Kanton Olivet ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Orléans, im Département Loiret und in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Olivet. Sein Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Hugues Saury (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus drei Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bei der landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 blieb der Kanton Olivet unverändert. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 4535.

Bevölkerungsentwicklung 

Kanton im Département Loiret